El apellido Llorente (palatalización del apellido Lorente) deriva del nombre en latín Laurentius (Lorenzo en español). Este apellido dispersado por casi toda la península ibérica debido a las reconquistas, tiene un origen aragonés registrándose bajo diferentes formas: Lorién, Lorient (toponimia sobrarbesa), Lorent o Llorent (formas en el aragonés medieval del valle del Ebro). Debido a que el castellano se hacía cada vez más fuerte e importante, los apellidos pasaron a pronunciarse con un -e al final.

Historia
 El Florero de Llorente (Historia de Colombia)

Localidades de Castilla y León
 San Llorente (provincia de Valladolid).
 San Llorente de la Vega (provincia de Burgos).
 San Llorente del Páramo (provincia de Palencia).
 San Llorente (valle de Losa) (provincia de Burgos).
 Dehesa de San Llorente, despoblado (provincia de Valladolid).

Personas

Primer apellido
 Alejandro Llorente, periodista español;
 Antonio Llorente, lingüista español;
 Anselmo Llorente y La Fuente, obispo costarricense;
 Cristina Llorente, actriz española;
 Daniel Llorente Federico, obispo español;
David Llorente Oller, escritor español;
 Daniel Llorente Rey, conocido como Daniel Minimalia, guitarrista   español ganador del Latin Grammy;
 Fernando Llorente Torres, futbolista español;
 Fran Llorente, periodista español;
 Joseba Llorente Etxarri, futbolista español;
 Juan Antonio Llorente, secretario de la Inquisición y político español;
 Segundo Llorente, escritor, cofundador del estado de Alaska y misionero jesuita español;
 Marcos Llorente, futbolista español;
 David Llorente, escritor y dramaturgo español;
sobrinos de Paco Gento:
 Julio Llorente, futbolista;
 José Luis Llorente, baloncestista;
 Paco Llorente, futbolista;
 Toñín Llorente, baloncestista;

Segundo apellido
 Alejandro Prieto Llorente, contable mexicano;
 Casimiro López Llorente, obispo español;
 Florencio Porpeta Llorente, médico español;
 Francisco María Iglesias Llorente, político costarricense;
 Francisco Rubio Llorente, jurista español;
 Alejandro Calvo Llorente, barbero reconocido español;
 Javier Pascual Llorente, ciclista español;
 Julián Volio Llorente, abogado costarricense;
 Luis Gómez Llorente, político español;
 Ramón Solís Llorente, escritor español;
 Vicente Sáenz Llorente, jurista costarricense;